Łomno (Sainte-Croix)
 Łomno (Varmie-Mazurie)